Saint-Zacharie (avec un tiret) peut faire référence à :
 Saint-Zacharie, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Zacharie, commune française du Var

Homonymie de toponyme